Seth Davenport, és el protagonista principal de la sèrie Perdició, en anglès Damnation, la qual està ambientada en la dècada de 1930 als Estats Units.

El personatge donada la seva originalitat i peculiaritat poques vegades vistes en un programa audiovisual d'entreteniment ha creat un atractiu únic, el qual ha permés assolir a la sèrie en tan sols 1 temporada un percentatge elevat de públic el qual ha valorat la sèrie en gairebé 5 estrelles.

La sèrie de gènere dramàtic pertany a la productora Universal Cable Productions i està dirigida per David Mackenzie, Adam Kane, Rod Lurie, Eva Sørhaug i Alex Graves. En el repartiment dels personatges, apart de Killian Scott, hi trobem entre d'altres a Logan Marshall-Green, Sarah Jones, Chasten Harmon,Christopher Heyerdahl, Melinda Page Hamilton, Kyle Rideout, Gordon Rix,Bradley Stryker, etc.

Referències 

Personatges de sèries de televisió